Суперкубок Іспанії з футболу 1985 — 3-й розіграш турніру. Матчі відбулись 9 і 30 жовтня 1985 року між чемпіоном Іспанії клубом Барселона та володарем кубка Іспанії клубом Атлетіко (Мадрид).

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Суперкубок на transfermarkt  
 Суперкубок на rsssf  

1985
Іспанія
1985 в іспанському спорті